Rags – mascotte della 1ª Divisione di Fanteria durante la prima guerra mondiale
 Rags – gruppo musicale italiano
 Rags – musical di Charles Strouse (musica), Stephen Schwartz (parole) e Joseph Stein (libretto)
 Rags – film muto di James Kirkwood (1915)
 Rags – film per la televisione del 2012 diretto da Bille Woodruff